El Remate es una pequeña localidad en el municipio de Comala, Colima, México. Su población es en su mayoría campesina y ganadera y es de aproximadamente 107 habitantes. El Remate está localizado a 810 metros de altitud. Está ubicado al borde de una cañada que enmarca del arroyo del mismo nombre. Este sitio forma parte importante de la historia de Colima, ya que en esta área se estableció en el año de 1906 la primera planta generadora de electricidad, la cual abasteció de luz a la sociedad colimense hasta 1967. 

Localidades del estado de Colima